Слизино — название нескольких населённых пунктов:
 Слизино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Слизино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.